Ferrini ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Ferrini (* 1944), italienischer Drehbuchautor
 Giorgio Ferrini (1939–1976), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Ferrini (* etwa 1699–1758), italienischer Musikinstrumentenbauer
 Maurizio Ferrini (* 1953), italienischer Schauspieler
 Rinaldo Ferrini (1831–1908), italienischer Mediziner
 Vincent Ferreri (1913–2007), US-amerikanischer Dichter

Ferrini bezeichnet:

 10584 Ferrini, Asteroid